La Roche-Blanche è il nome di alcuni comuni francesi:

La Roche-Blanche – Loira Atlantica
La Roche-Blanche – Puy-de-Dôme